CPW steht für:

 Central Park West (Fernsehserie)
 Cereal Partners Worldwide, ein Gemeinschaftsunternehmen von General Mills und Nestlé zur Herstellung von Cerealien
 Commercial Processing Workload

Abkürzung